Franciaország
Saint-Christaud, település Gers megyében
Saint-Christaud, település Haute-Garonne megyében